Pulau Tangah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Tangah (ö i Indonesien, lat -0,41, long 99,90), Sumatera Barat, 
 Pulau Tangah (ö i Indonesien, lat -0,65, long 100,10), Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar